David Rahusen (1823-1883), mede-oprichter firma Rahusen & Waller en officier schutterij
David Rahusen (1858-1932), directeur De Nederlandsche Bank
David Rahusen (1900-1971), directeur Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan
David Jacobus Rahusen (1786-1830), mede-oprichter firma H. & D. Rahusen
Eduard Nicolaas Rahusen (1830-1915), advocaat en Eerste Kamerlid
Geurt Rahusen, voorzitter Kennemer Golf & Country Club
Herman Jan Rahusen (1817-1875), lid Eerste Kamer
Ina Rahusen, kunstenaar
Richard Rahusen, voorzitter van de Sallandsche Golfclub 'de Hoek'